Поплавок, поплавець — прикріплений до ліски шматок якої-небудь речовини, легшої від води, що утримує гачок на належній глибині й сигналізує, про клювання риби.
 Поплавок, поплавище — прикріплений до дна предмет, що утримується на поверхні води і вказує на місцезнаходження рибальського знаряддя.
 Поплавок — надутий повітрям прогумований мішок, який використовують як опору при швидкому наведенні мостів, лаштуванні поромів.
 Поплавок — плавуча опора гідролітаків, наплавних мостів, плавучих кранів та ін.
 Поплавок (Amanita) — рід грибів родини Мухоморові.

Поплавець 
 Поплавець — прикріплена до дна або до берега споруда чи предмет, що утримуються на поверхні води (наприклад, бакен, альтанка-поплавець).
 Поплавець — пристрій у гідрометричних і сигнальних приладах для визначення або регулювання рівня рідини (наприклад, у карбюраторі, змивному бачку унітаза).